Die COVID-19-Pandemie in Benin tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf 
Am 16. März 2020 wurde die erste COVID-19-Infektion des Landes in Porto-Novo, der Hauptstadt von Benin, bestätigt. Im WHO-Situationsbericht tauchte dieser Fall erstmals am 17. März 2020 auf. Drei Tage nach dem ersten Fall wurde der zweite bestätigte Fall gemeldet. Die Hauptstadt stellte verschiedene internationale Flüge ein und Menschen, die auf dem Luftweg ins Land kamen, wurden für 14 Tage vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Außerdem wurde den Menschen in Benin empfohlen, Masken zu tragen und nur bei Bedarf das Haus zu verlassen.

Der erste COVID-19-bedingte Todesfall des Landes tauchte im WHO-Situationsbericht erstmals am 7. April 2020 auf. Bis zum 14. April 2020 wurden von der WHO 35 COVID-19-Infektionen und ein COVID-19-bedingter Todesfall in Benin bestätigt.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Benin wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Benin
Geschichte (Benin)
Gesundheit (Benin)